Die britische Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2017) war die dritte Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 1. April und endete am 1. Oktober in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4, Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 16. Juni 2016 erstmals präsentiert. Es gab zehn Veranstaltungen auf neun Strecken zu je drei Rennen; eine Ausnahme bildete das Rennwochenende in Fife wo ein viertes Rennen als Ersatz für das abgesagte dritte Rennen in Little Budworth nachgeholt wurde. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Beim dritten Rennen in Donington sowie dem zweiten Rennen in Little Budworth wurden nur halbe Punkte vergeben, da die jeweiligen Rennen frühzeitig beendet wurden.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017